Omonigho Temile (1984) – ex calciatore nigeriano
 Toto Adaruns Tamuz Temile (1988) – calciatore nigeriano naturalizzato israeliano